Bam kan syfta på:

Geografi

Burkina Faso 
1 Province du Bam, provins, Centre-Nord,

Iran 
2 Bam (ort), Yazd, 
3 Bam, stad, Kerman, 
3 Bam (shahrestan), Kerman,

Se även
 BAM

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar